personaggi

Alessandro Serpieri (1823-1885)
Arrigo Serpieri
Paolo Eleuteri Serpieri

asteroidi
58573 Serpieri